Нікокл () — грецьке ім'я. Відомі носії:

Царі 
 Нікокл — цар міста-держави Пафос у 325—306 роках до н. е.
 Нікокл — цар міста-держави Саламін у 374—362 роках до н. е.
 Нікокл — тиран міста-держави Сікіон у III сторіччі до н. е.